Steigerwaldbahn bezeichnet zwei Nebenbahnstrecken in Nordbayern:

 die untere Steigerwaldbahn, Bahnstrecke Kitzingen–Schweinfurt
 die obere Steigerwaldbahn Strullendorf–Schlüsselfeld:
 Abschnitt Strullendorf–Frensdorf der Bahnstrecke Strullendorf–Ebrach
 Bahnstrecke Frensdorf–Schlüsselfeld